Höffler ou Hoeffler est le nom de famille des personnes suivantes : 

 Adolf Johann Hoeffler (1825-1898), peintre paysagiste et dessinateur allemand
 Heinrich Friedrich Höffler (1793-1844), peintre allemand
 Josef Höffler (1879-1915), sculpteur allemand

Article connexe 
 Höfler